ou U-143 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 143, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, juste lancé en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919-20.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-143, un sous-marin de type , et qui s'est rendu le  ; sert comme sous-marin japonais O-7 en 1920–21 ; démoli à Yokosuka Navy Yard en  ; utilisé comme ponton flottant à Yokosuka après .
 L'Unterseeboot 143, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et s'est rendu à la fin de la guerre ; a été amené à Loch Ryan le  ; coulé le  au cours de l'Opération Deadlight.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940